Пфаффенхофен:

 Пфаффенхофен (Вюртемберг)
 Пфаффенхофен (Тироль)
 Пфаффенхофен-на-Ильме (район)
 Пфаффенхофен-ан-дер-Ильм
 Пфаффенхофен-ан-дер-Рот
 Пфаффенхофен-ан-дер-Глон